Performance, een kunstvorm
 Performance (album), het twaalfde muziekalbum van Eloy
 Performance (film) (1970), van de regisseurs Donald Cammell en Nicolas Roeg
 Performance (Wishbone Ash), een muziekalbum
 Een synoniem uit het Engels voor prestatie
 De mate waarin voldaan wordt aan een kritieke prestatie-indicator, of key performance indicator (KPI)